Кишинский — фамилия.

Известные носители:
 Кишинский, Александр Евгеньевич (род. 1952) — Герой Российской Федерации.
 Кишинский, Лаврентий Семёнович (? — после 1861) — русский генерал, участник Крымской войны;

См. также 
 Кишенские